Orczy-kastély (Jánoshalma)
 Orczy-kastély (Pálmonostora)
 Orczy-kastély (Gyöngyös)
 Orczy-kastély (Újszász)
 Orczy-kastély (Tarnaörs)
 Orczy-kastély (Erdőkövesd)
 Haller-Berényi-Orczy-kastély